Rue Léon-Jost est une odonyme désignant :
 une rue à Nantes
 une rue à Paris